Antero Lehto (1981-), joueur finlandais de basket-ball ;
 Leevi Lehto (1951-2019), écrivain poète, traducteur et éditeur finlandais ;
 Nico Lehto (1990-), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Reino Ragnar Lehto (1898-1966), homme d'État finlandais.

Voir aussi
Groupe Lehto, groupe finlandais de construction immobilière.

Patronyme finnois